Dębówko ist ein polnischer Ortsname:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dębówko (Bartoszyce) im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Eichenbruch, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Dębówko (Szczytno) im Powiat Szczycieński, bis 1945: Eichthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Lebus:
 Dębówko (Przytoczna) im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Eichvorwerk, Kreis Schwerin (Warthe), Posen/Posen-Westpreußen/Brandenburg

Siehe auch:
 Dębówko Nowe, Dębówko Stare